Coltrane může znamenat:

 John Coltrane (1926–1967), americký jazzový saxofonista a skladatel
 Coltrane (album, 1957), jeho album z roku 1957
 Coltrane (album, 1962), jeho album z roku 1962
 Olé Coltrane, jeho album z roku 1962
 Alice Coltrane (1937–2007), americká klavíristka, manželka Johna
 Ravi Coltrane (* 1965), jazzový saxofonista, syn Johna
 Chi Coltrane (* 1948), rocková hudebnice
 Robbie Coltrane (1950–2022), skotský herec

 Fikce
 Sheriff Rosco P. Coltrane, fiktivní postava z filmu Mistři hazardu
 Sněhulka, fiktivní kočka ze seriálu Simpsonovi